Velika nagrada Francije 2008 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 22. junija 2008.

Rezultati

Kvalifikacije 
* - kazen.

|-
!1
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:15,133
|1:15,161
|1:16,449
|1
|-
!2
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:15,024
|1:15,041
|1:16,490
|2
|-
!3
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:15,634
|1:15,293
|1:16,693
|13*
|-
!4
|5
| Fernando Alonso
|Renault
|1:15,754
|1:15,483
|1:16,840
|3
|-
!5
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:15,521
|1:15,362
|1:16,920
|4
|-
!6
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:15,965
|1:15,639
|1:16,944
|10*
|-
!7
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:15,687
|1:15,723
|1:17,037
|5
|-
!8
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:16,020
|1:15,488
|1:17,233
|6
|-
!9
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:15,802
|1:15,654
|1:17,426
|7
|-
!10
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:15,727
|1:15,558
|1:17,596
|8
|-
!11
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:15,848
|1:15,770
|
|9
|-
!12
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:16,006
|1:15,786
|
|11
|-
!13
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:15,918
|1:15,816
|
|12
|-
!14
|14
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:16,072
|1:16,045
|
|14
|-
!15
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:16,085
|1:16,235
|
|19*
|-
!16
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:16,243
|
|
|15
|-
!17
|16
| Jenson Button
|Honda
|1:16,306
|
|
|16
|-
!18
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:16,330
|
|
|20*
|-
!19
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:16,971
|
|
|17
|-
!20
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:17,053
|
|
|18
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 70
| 1:31:50,245
| 2
| 10
|-
! 2
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 70
| + 17,984 s
| 1
| 8
|-
! 3
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 70
| + 28,250 s
| 4
| 6
|-
! 4
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 70
| + 28,929 s
| 10
| 5
|-
! 5
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 70
| + 30,512 s
| 5
| 4
|-
! 6
| 10 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 70
| + 40,304 s
| 6
| 3
|-
! 7
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 70
| + 41,033 s
| 9
| 2
|-
! 8
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 70
| + 43,372 s
| 3
| 1
|-
! 9
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 70
| + 51,021 s
| 7
|
|-
! 10
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 70
| + 54,538 s
| 13
|
|-
! 11
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 70
| + 57,700 s
| 8
|
|-
! 12
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 70
| + 58,065 s
| 12
|
|-
! 13
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 70
| + 1:02,079
| 11
|
|-
! 14
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 69
| +1 krog
| 20
|
|-
! 15
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 69
| +1 krog
| 15
|
|-
! 16
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 69
| +1 krog
| 19
|
|-
! 17
| 14 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 14
|
|-
! 18
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 17
|
|-
! 19
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 18
|
|-
! Ods
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 16
| Trčenje
| 16
|
|}

Formula 1 sezona 2008
2008